HB poate fi:

 Brema, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 Hanna-Barbera, studio de animație american
 Havnar Bóltfelag, echipă de fotbal din Tórshavn, Insulele Feroe

Legături externe 
  „HB” la acronymfinder.com